Mistrzostwa Świata w Snookerze na Sześciu Czerwonych 2019 – jedenasta edycja mistrzostw świata w snookerze na sześciu czerwonych, która została rozegrana w dniach 2-7 września 2019 w Convention Center w Bangkoku (Tajlandia).

Nagrody 
W turnieju za zajęcie danego miejsca przewidziano następujące nagrody finansowe:
 Zwycięzca: 4 000 000 baht
 II miejsce:  1 300 000 baht
 Półfinał: 750 000 baht
 Ćwierćfinał: 375 000 baht
 Ostatnia 16: 150 000 baht
 Faza grupowa (3 miejsce): 75 000 baht
 Faza grupowa (4 miejsce): 50 000 baht

  Pula nagród: 10 500 000 baht

Rezultaty

Faza grupowa

Grupa A 

 Passakorn Suwannawat 5-4 Mohammed Shehab
 Kyren Wilson 5-2 Anthony McGill
 Anthony McGill 1-5 Passakorn Suwannawat
 Kyren Wilson 5-2 Mohammed Shehab
 Anthony McGill 5-3 Mohammed Shehab
 Kyren Wilson 2-5 Passakorn Suwannawat

Grupa B 

 Luca Brecel 0-5 Stephen Maguire
 Kritsanut Lertsattayatthorn 0-5 Wu Yize
 Luca Brecel 3-5 Kritsanut Lertsattayatthorn
 Stephen Maguire 5-1 Wu Yize
 Luca Brecel 5-3 Wu Yize
 Stephen Maguire 5-2 Kritsanut Lertsattayatthorn

Grupa C 

 Ding Junhui 5-3 Joe Perry
 Noppon Saengkham 5-1 Reanne Evans
 Ding Junhui 5-3 Noppon Saengkham
 Joe Perry 5-0 Reanne Evans
 Ding Junhui 5-2 Reanne Evans
 Joe Perry 5-4 Noppon Saengkham

Grupa D 

 Mark Selby 5-1 Bernard Tey Choon Kiat
 Gary Wilson 5-3 Akani Songsermsawad
 Akani Songsermsawad 5-1 Bernard Tey Choon Kiat
 Mark Selby 4-5 Gary Wilson
 Gary Wilson 5-1 Bernard Tey Choon Kiat
 Mark Selby 5-2 Akani Songsermsawad

Grupa E 

 John Higgins 5-3 James Wattana
 Yan Bingtao 5-3 Kurt Dunham
 John Higgins 5-0 Yan Bingtao
 James Wattana 5-2 Kurt Dunham
 John Higgins 5-3 Kurt Dunham
 Yan Bingtao 5-1 James Wattana

Grupa F 

 Ryan Day 5-1 Mohamed Khairy
 David Gilbert 5-3 Jimmy White
 Ryan Day 4-5 Jimmy White
 David Gilbert 5-2 Mohamed Khairy
 David Gilbert 5-3 Ryan Day
 Jimmy White 5-1 Mohamed Khairy

Grupa G 

 Stuart Bingham 5-3 Ken Doherty
 Allister Carter 5-0 Alexis Callewaert
 Stuart Bingham 5-0 Alexis Callewaert
 Allister Carter 5-4 Ken Doherty
 Stuart Bingham 5-1 Allister Carter
 Ken Doherty 5-2 Alexis Callewaert

Grupa H 

 Graeme Dott 5-2 Ng On Yee
 Mark Williams 5-2 Thepchaiya Un-Nooh
 Thepchaiya Un-Nooh 5-3 Ng On Yee
 Mark Williams 5-4 Graeme Dott
 Graeme Dott 5-3 Thepchaiya Un-Nooh
 Mark Williams 5-1 Ng On Yee

Runda finałowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze na sześciu czerwonych
Sport w Bangkoku
2019 w Tajlandii
2019 w snookerze